ogólnie
 Wiskozymetr, lepkościomierz – ogólna nazwa urządzeń laboratoryjnych służących do pomiaru lepkości
 do pomiaru lepkości kinematycznej
 Lepkościomierz Ostwalda – głównie do pomiaru lepkości olejów smarnych
 Lepkościomierz Ubbelohdego – do pomiaru lepkości olejów smarnych i innych cieczy
 Lepkościomierz Pinkiewicza – głównie do pomiaru lepkości olejów smarnych
 do pomiaru lepkości dynamicznej
 Lepkościomierz Höpplera – głównie do pomiaru lepkości olejów smarnych
 do pomiaru lepkości względnej
 Lepkościomierz Englera – głównie do pomiaru lepkości olejów smarnych (Polska i większość krajów europejskich)
 Lepkościomierz Saybolta – głównie do pomiaru lepkości olejów smarnych (USA)
 Lepkościomierz Redwooda – głównie do pomiaru lepkości olejów smarnych (Wielka Brytania)
 Lepkościomierz Barbego – głównie do pomiaru lepkości olejów smarnych (Francja)
 Kubek wypływowy – do pomiaru lepkości farb i lakierów (głównie w poligrafii)
 Lejek Marsha – do pomiaru lepkości zawiesiny płuczkowej lub specjalnej